Interior pode referir-se a:

Geografia 
 Interior do Brasil
 Interior do Rio Grande do Norte
 Interior da Paraíba
 Interior da Bahia
 Interior do Rio de Janeiro
 Interior de Minas Gerais
 Interior de São Paulo
 Interior de Goiás
 Interior (Dacota do Sul)
 Beira Interior Norte
 Mongólia Interior

Outros 
 Interior (topologia)
 Interior gateway protocol
 Interiors, filme estadunidense de 1978;
 Mar interior
 Paz interior